Zvezda je sijoče plinsko nebesno telo.

Zvezda pa lahko pomeni tudi:

 žensko osebno ime Zvezda
 žival morska zvezda
 rastlina božična zvezda
 geometrijski lik zvezdni mnogokotnik ali zvezda
 pentagram
 heksagram
 rdeča zvezda je eden od simbolov komunizma
 v računalništvu poznamo omrežje s topologijo zvezde
 v elektrotehniki poznamo vezavo zvezda
 ruski film Zvezda
 park Zvezda v Ljubljani (uradno ime Kongresni trg)
 Davidova zvezda je simbol judovstva
 zvezdice so del činovnih oznak
 zvezde pogosto nastopajo na zastavah in v grbih
 vojaško odlikovanje:
 srebrna zvezda
 bronasta zvezda
 orožje - jutranja zvezda
 zgodba Zvezdica zaspanka
 zvezda (mediji) je zelo znana osebnost iz medijskega življenja

Zvezde so tudi Wiki priznanja